Sim-Lock — тип блокировки телефона для ограничения работы мобильного телефона в пределах определённой страны, сети (в том числе под определённого виртуального оператора) или с определённым типом SIM-карт.

Причины блокирования телефонов 

Частным случаем Sim-Lock может быть SP lock (Service Provider Lock) — код оператора мобильной связи, который разрешает работу данного телефона только с SIM-картами этого оператора. Примером являются смартфоны MTS 960, 962, 965, 968 для работы в сети МТС, производимые одноимённым оператором сотовой связи в России (Мобильные ТелеСистемы). SP lock осуществляется привязкой аппарата к значениям MCC и MNC (Mobile Country Code/код страны и Mobile Network Code/код оператора) на SIM-карте. При включении телефон проверяет соответствие этих кодов на SIM карте тому, что записано у него в памяти, и в результате либо продолжает нормальный процесс включения, либо отказывается работать, показывая на дисплее, что «SIM-карта не подходит», «Sim card not valid» и т. п.

Блокирование позволяет компании, предоставляющей услуги мобильной связи, избежать использования купленных у неё мобильных телефонов  в сетях других операторов; часто заблокированные телефоны продаются со значительными скидками, причём разницу в стоимости телефона покрывает оператор связи, который надеется окупить свои затраты за счет будущих расходов абонента, приобретающего заблокированный терминал.

Блокировка может устанавливаться также и производителем, которые обычно и продают заблокированные мобильные телефоны. Как правило, компании, продающие заблокированные устройства мобильной связи, также предлагают и возможность их разблокирования за определённую плату или по истечении срока договора (например, договора между клиентом и оператором сотовой связи). Возможно снять блокировку в специализированных сервисных центрах по ремонту мобильных телефонов и смартфонов. 

Разблокировать (произвести Unlock) телефон можно при помощи ввода специального разблокирующего кода — определённой цифровой последовательности, которую по истечении срока действия договора оператор связи сообщает клиенту. Этот код может быть функцией от IMEI телефона (и, таким образом, может быть просчитан) или же жёстко зашит во флеш-чипе телефона (и тогда его узнают только через внутреннюю базу данных производителя).

В США операторы сотовой связи T-Mobile и AT&T Mobility разблокируют терминалы в случае, если клиент имеет проплаченный активный счёт в течение 90 дней.
В Великобритании операторам связи разрешается взимать плату за предоставление кода разблокировки. В Бельгии не разрешается продажа заблокированных мобильных телефонов. В Нидерландах операторы связи обязаны предоставлять коды разблокировки по истечении срока действия соглашения с клиентом; в течение первых 12 месяцев действия договора компания может взимать плату за предоставление кода. В Гонконге не разрешается продажа заблокированных телефонов, с исключением для некоторых моделей PDA, в частности, предлагаемых компанией BlackBerry.

В большинстве случаев возможно снятие Sim-Lock (разблокирование мобильного телефона) без участия оператора мобильной связи, а некоторых случаях, наоборот, также и блокирование под оператора, при помощи программно-аппаратных продуктов в сервисных центрах или мастерских по ремонту мобильных телефонов, а также другими способами.

Самостоятельно без участия оператора код разблокировки можно просчитать для некоторых серий телефонов специальным калькулятором (например, для телефонов Siemens C/M/S35 и всей серии Nokia DCT-4 и BB5). Однако производители предпочитают вести базы этих кодов, доступ к которым имеют лишь сервисные центры.

Другим способом разблокировки является так называемая частичная прошивка (partial flashing). При этом в прошивке мобильного телефона обходят проверку на заблокированность. Однако в более или менее новых моделях встроена проверка контрольной суммы прошивки, и при обнаружении её несоответствия телефон перестаёт работать.

Самым корректным методом разблокировки может считаться запись в EEPROM мобильного телефона «чистых» блоков с отсутствующей информацией об SP-lock. Процедура изменения EEPROM довольно сложна и отличается у разных моделей.

Во многих современных моделях мобильных телефонов при разблокировании требуется использование тест-пойнтов на плате устройства.

Вопрос законности снятия кода 

В конце 2006 года Бюро по авторским правам (Copyright Office) были приняты поправки к Акту об авторских правах цифрового тысячелетия (Digital Millennium Copyright Act), которые признали разблокирование мобильных телефонов законным на территории США.

Примечания 
Примечания
Сотовая связь

Литература 
Что такое разлочка (unlock) от оператора?  

Разблокировка iPhone - Unlock по IMEI - общая информация